Zentrale (kurz für oberste übergeordnete Institution bestimmter Bereiche) steht für:

 Betriebszentrale (DB Netz) (kurz: BZ), Teil eines noch im Aufbau befindlichen integralen Systems der DB Netz AG, das den Bahnbetrieb regional steuern, sichern und disponieren soll
 Kommandozentrale, in technischen und militärischen Einrichtungen der Ort, an dem Informationen von außen und innen zusammengeführt und ausgewertet werden
 Einsatzleitstelle (auch Leitstelle oder Einsatzzentrale), die Koordinationsstelle für zivile Verbände (Rettungsdienst, Polizei etc.)
 Operationszentrale (kurz: OPZ), Kommandozentrale im Inneren von Kriegsschiffen
 in der Geometrie eine Gerade, die durch den Mittelpunkt eines Kreises geht, also eine spezielle Sekante
 Telefonzentrale, in einem Netzwerk der Vermittlungsplatz; siehe Abfrageplatz
 bei Unternehmen mit Filialnetz der Geschäftssitz

Siehe auch:

 Zentralität
 Zentrum (Begriffsklärung)
 Central Station (Begriffsklärung)